Васильев, Михаил Николаевич:
 Васильев, Михаил Николаевич (1770—1847) — русский мореплаватель, исследователь полярных стран.
 Васильев, Михаил Николаевич (1830—1900) — русский художник, академик и адъюнкт-профессор Академии художеств, профессор исторической живописи.
 Васильев, Михаил Николаевич (1876—1920) — русский и советский военачальник, георгиевский кавалер.
 Васильев, Михаил Николаевич (1914—1979) — Герой Советского Союза.
 Васильев, Михаил Николаевич (1872—1941) — генерал-майор Генштаба русской императорской армии, командарм РККА.